Сезон 2000/2001 стал для Ювентуса 99-м в Чемпионате Италии. Клуб, как и в прошлом сезоне занял 2-е место в чемпионате и рано вылетел из кубков: на стадии 1/8 Кубка Италии, а в Лиге чемпионов даже из группы не вышел.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:23.240.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:11.500.000

Зима 

Прибыль:1.500.000

Общие убытки:23.240.000

Общая прибыль:13.000.000

Разница:10.240.000

Соревнования

Серия А

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки